Warnery ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Emmanuel de Warnery (1720–1786), Husarengeneral und Militärtheoretiker
 Edmond Warnery (1876–nach 1931), französischer Opernsänger (Tenor)
 Henri Warnery (1859–1902), Schweizer Philologe und Autor